Riachuelo (Rio Grande do Norte), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Riachuelo (Sergipe), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
 Riachuelo FC, zie doorverwijspagina voor Braziliaanse voetbalclubs met deze naam